Купава — назва водяних рослин родини Лататтєві.
 Купава — річка у Волгоградській області, Росія.
 Купава — спортивний басейн у Броварах, Україна.
 Купава — житловий комплекс у Броварах, Україна.
 Купава — українська яхта, на якій у 2009—2012 роках здійснили навколосвітню подорож.